FK Željezničar Belgrado, Servische voetbalclub
 FK Željezničar Sarajevo, Bosnische voetbalclub